Барлинек:

 Барлинек — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Мыслибуржский повят.
 Барлинек — гмина (волость) в Польше, входит в Мыслибуржский повят, Западно-Поморское воеводство.